Mangelia acloneta är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Mangelia acloneta ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 M. a. acloneta
 M. a. cestrota

Källor 

Kägelsnäckor
acloneta